Алекса́ндр Ива́нович Красни́цкий (, Москва — , Санкт-Петербург) — российский писатель и журналист. Имел более 50 псевдонимов, но больше известен как «Александр Лавров».

Краткая биография 
Единственный сын художника Императорской Академии Художеств — Ивана Яковлевича Красницкого, родился в Москве. Раннее детство Александра прошло в имении родителей в селе Махерово Ржевского уезда Тверской губернии, а затем в разъездах с отцом по Московской, Тверской, Новгородской губерниям, древности которых фотографировал отец. Самостоятельно научившись читать в 5 лет читал без разбора все, что находил в огромной отцовской библиотеке.

Не прошло мимо Александра и то, что его отец воспитывался с семьей Алексея Хомякова и встречался со всеми выдающимися деятелями того времени. Иван Яковлевич был лично знаком с Гоголем, Белинским, князем Петром Вяземским, Иваном Аксаковым и многими другими известными людьми своего времени.

Все эти встречи и дела отца отразились в дальнейшем на творчестве Александра Ивановича Красницкого.
В 1883 году он написал свою первую заметку в «Петербургской газете», а вскоре стал профессиональным журналистом. Работал в «Петроградской газете» (1885), попутно в «Минуте» (редакция А. А. Соколова), «Новостях», в «Петербургской газете» был сотрудником до 1891 года, редактировал ежедневные газеты «Последние новости» (1907—1908), «Новый голос» (1908).

В 1892 году Александр Иванович стал сотрудником издательства «Родина» А. А. Каспари, которое находилось в Санкт-Петербурге на Лиговской улице. С марта 1894 года стал помощником редактора вообще всех изданий: газеты «Родина», журналов «Родина», «Всемирная Новь», «Общественная библиотека», «Клад», «Весельчак», «Живописное обозрение всего мира». Редактировал издававшиеся Каспари газеты: «Последние Известия», «Новый голос», «Вечерний Петербург», «Новая Столичная Газета», юмористический журнал «Смех и Сатира», двухнедельный журнал «Сборник русской и иностранной литературы». Большая часть литературных работ Александра Красницкого напечатана в изданиях А. А. Каспари и в приложениях к ним, а кроме того, многие произведения вышли отдельными изданиями у П. П. Сойкина, А. Ф. Девриена, М. О. Вольфа, И. Д. Сытина.

В Санкт-Петербурге, вместе с отцом, проживал по адресу: ул. Боровая, 26-19

За весь период своего творчества Александр Иванович написал около 100 романов, множество рассказов, стихов. Им были написаны краткие биографические очерки «О Белинском», «О Пушкине», биографии и примечания к полным собраниям сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, Никитина, произведениям «Герои Шекспира», «Французское нашествие 1913 г». Его книги «Петра Творение», Чудо-Вождь, «Слезы», «Маленький геркулес», «Под Русским знаменем», выдержали несколько изданий. Пьесы «Генералиссимус Суворов» и «Ласковое телятко» с успехом шли на сцене Народного дома.
29 января 1917 года, после продолжительной болезни, Александр Иванович скончался. Похоронен на Северном (3-м Парголовском) кладбище в Санкт-Петербурге. Могила утрачена.

В СССР его произведения не издавались. В 1990-х ряд произведений издан массовыми тиражами.

Псевдонимы: Согласно словарю Масанова И. Ф. 

1) А. К.; 2.) Ал-Ла; 3) Абрек; 4) Альф Омегин; 5) Амур в отставке; 6) Бен-Амур; 7) Брекекеке; 8) Вашенко,М.; 9) Гефис; 10) Гименей Гименевич; 11) Громобой Громобоев; 12) Дед ворчун; 13) Дядя Саша; 14) Жан Опенкин; 14а) Изергиль; 15) Кононов,Н.; 16) Короткевич,П.; 17) Кублин,М.; 18) Кудин,Осип; 19) Кузнецов,С.; 20) Лавинский, А.; 21) Лавинцев,А. И.; 22)Лавров,А. И.; 23) Лавров,Александр; 24) Легкомыслящий петербуржец; 25) Мигае, В.; 26) Поярков,Т р.; 27) Румянцев,С.; 28) Старый дедка; 29) Суханов,Павел; 30) Тихомиров,С.; 30а) Тмин, Маркиан; 31) Товарищ; 32) Трехбунчужный Паша; 33) Хитрова,Анна; 34) Юрченко,И. 35) Ал. Эльский; 36) Микромегас

Перечень произведений 
 Матсмайские пленники. 1896
Под властью тьмы и света. Роман в 2-х томах. СПб., 1899
Роковые миллионы. 1897
По стопам великого Петра. Санкт-Петербург, 1902 год. Издание А. А. Каспари.
 За приподнятою завесой : Фантаст. повесть о делах будущего. СПб.,1900
Верным путем. Повесть. 1899, 1900, 1905
Жестокое испытание. СПб., 1901
Чудо-богатыри. 1900
 Два богатыря. Роман. СПб., 1903
 Петра творенье. СПб., 1902
Пред рассветом. Повесть. (под псевд. А. Лавров)
Под волнами Иматры. Роман. СПб., 1902. (под псевд. А. Лавров)
 Маленький Геркулес. Повесть. 1900, 1910
 В дали веков. СПб., изд. Сойкина, 1900, 1901
В пасти дракона, Роман, 1901
Небесами побежденные. 1901
От океана к океану. СПб., 1901
По чужим волнам. СПб., 1901
По стопам Великого Петра. 1902
Манчжурское золото. Роман. СПб., 1903 (под псевд. А. Лавров)
Тайна океана. 1903
 Гроза Византии. Роман. 1898
 Красное солнышко. Роман. СПб., 1907
 Под русским знаменем Повесть-хроника освободительной войны 1877—1878 гг. СПб., 1902, 1903, 1912
 стихотворение Учительный старец о прп. Серафиме Саровском: 1903
 Слезы Повесть из гимназического быта. СПб., 1900. Берлин, Издательство А. Ф. Девриена, 1921.
 Под щитом Севастополя: Исторический роман. 1904 г. СПб. Издание А. А. Каспари. 511 с., (под псевд. А. Лавинцев)
 В тумане тысячелетий: про первого князя Рюрика и возникновение Руси. 1895
Белый генерал. Повесть-хроника. 1904,1914.
Врасплох. Повесть. 1905
Ренегат. Роман. 1905
Подонки смуты. Повесть. 1906 (под псевд. А. Лавров)
Псковитянка. Повесть. 1906
Под святым крестом. СПб., 1906 (под псевд. А. Лавинцев)
Кровавый пожар. СПб., 1907 (под псевд. А. Лавинцев)
Свет истины., 1907 (под псевд. А. Лавров)
Красная княгиня. Повесть. СПб., 1908 (под псевд. А. Лавров)
На закате любви. Роман. СПб., 1910 (под псевд. А. Лавинцев)
Русский чудо-вождь. 1910
Трон и любовь. 1910 (под псевд. А. Лавинцев)
Оберегатель. Роман. СПб. 1911 (под псевд. А. Лавинцев)
Царица-полячка. 1911. (под псевд. А. Лавинцев)
Последние орлы. Роман. СПб., 1912 (под псевд. А. Лавинцев)
Тайна июльской ночи. СПб., 1898, 1912 (под псевд. А. Лавров)
Воскресшая душа. Роман. СПб., 1913 (под псевд. А. Лавров)
Дочь Рагуила. Роман. Спб., 1913 (под псевд. А. Лавров)
Принцесса-бродяжка. 1913 (под псевд. А. Лавров)
Тайна минувшего., 1913 (под псевд. А. Лавров)
Сердце победило. 1914. (под псевд. А. Лавинцев)

Примечания

Ссылки 
 «В дали веков» и «Гроза Византии»
 http://az.lib.ru/k/krasnickij_a_i/
 http://webreading.ru/authors/krasnickij-aleksandr-ivanovich

Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты Российской империи
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Писатели-фантасты России
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы